Manesse (famiglia), famiglia patrizia zurighese, tra i cui più significativi esponenti troviamo:
Rüdiger II Manesse
Johannes Manesse
Rüdiger VII Manesse (?-1383), borgomastro a vita di Zurigo dal 1360 e balivo imperiale di San Gallo dal 1374
Felix Manesse (?-1436), borgomastro di Zurigo (1427-1429)
Codex Manesse, canzoniere medievale in lingua alto-tedesca media
Manesse Verlag, casa editrice svizzera 
Gaspard Manesse, attore e musicista francese